Открытый чемпионат Японии по теннису 2019 — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий ежегодно осенью в Японии, текущий турнир будет вновь проходить в Хиросиме на  теннисном стадионе в региональном парке. С 2009 года приз относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 26 Августа 2019
Теннисистки, получившие "уайлд-кард": 
 Куруми Нара 
 Нао Хибино
 
 
Теннисистки, победившие в квалификации:
 Патричия Мария Циг
 Лейла Анни Фернандес  
 Валерия Савиных  
 Зои Хайвс
 Виктория Томова
 Дзюнри Намигата   
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Япония
Теннис
Сентябрь 2019 года
Хиросима